Action (álbum) — da banda japonesa de hard rock B'z
Action (canção de Def Leppard)
Action (canção de Powerman 5000)

Desambiguações de música